Le tournoi de tennis de Hoylake est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute du 16 au .

Patti Hogan remporte le simple dames. En finale, elle bat Sharon Walsh.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karen Krantzcke et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hoylake
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Hoylake